Чемпіонат США з шахів серед жінок — змагання під егідою Федерації шахів США, яке виявляє найсильніших шахісток країни та проводиться від 1937 року.

Список чемпіонок США з шахів 

 1937 — Адель Ріверо
 1938 — Мона Мей Карф
 1940 — Адель Ріверо
 1941 — Мона Мей Карф
 1942 — Мона Мей Карф
 1944 — Гізела Грессер
 1946 — Мона Мей Карф
 1948 — Гізела Грессер — Мона Мей Карф
 1951 — Мері Бейн
 1953 — Мона Мей Карф
 1955 — Гізела Грессер — Ненсі Руз
 1957 — Гізела Грессер — Соня Граф
 1959 — Ліза Лейн
 1962 — Гізела Грессер
 1964 — Соня Граф
 1965 — Гізела Грессер
 1966 — Гізела Грессер — Ліза Лейн
 1967 — Гізела Грессер
 1969 — Гізела Грессер
 1972 — Єва Аронсон — Мерілін Копут
 1974 — Мона Мей Карф
 1975 — Даян Сейверейд
 1976 — Даян Сейверейд
 1978 — Даян Сейверейд — Рейчел Кротто
 1979 — Рейчел Кротто
 1981 — Даян Сейверейд
 1984 — Даян Сейверейд
 1986 — Інна Ізраїлов
 1987 — Анна Ахшарумова
 1989 — Алексі Рут
 1990 — Олена Дональдсон-Ахмиловська
 1991 — Есфірь Епштейн — Ірина Левітіна
 1992 — Ірина Левітіна
 1993 — Олена Дональдсон-Ахмиловська — Ірина Левітіна
 1994 — Олена Дональдсон-Ахмиловська
 1995 — Анжеліна Белаковська — Шарон Буртман
 1996 — Анжеліна Белаковська
 1997 — Епштейн Есфірь
 1998 — Ірина Круш
 1999 — Анжеліна Белаковська
 2000 — Еліна Гроберман — Каміла Багінскайте
 2001/02 — Дженніфер Шахаде
 2003 — Хан Анна
 2004 — Дженніфер Шахаде
 2005 — Русудан Голетіані
 2006 — Анна Затонських
 2007 — Ірина Круш
 2008 — Анна Затонських
 2009 — Анна Затонських
 2010 — Ірина Круш
 2011 — Анна Затонських
 2012 — Ірина Круш
 2013 — Ірина Круш
 2014 — Ірина Круш
 2015 — Ірина Круш
 2016 — Назі Пайкідзе
 2017 — Сабіна-Франческа Фойшор
 2018 — Назі Пайкідзе
 2019 — Дженніфер Ю

Багаторазові переможниці

Турнірні таблиці

2009 
 {| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ Чем. США (Жінки) Сент Луїс 2009
! !! Player !! Rating !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 0 !! Points !! TB !! Perf. !! +/-
|-
| 1 || align=left| || 2462 ||* ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||8½ ||      || 2765 || +20
|-
| 2 || align=left| ||2317 ||½ ||* ||0 ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||6½||      || 2455 || +18
|-
| 3 || align=left| ||2458 ||0 ||1 ||* ||½ ||0 ||1 ||1 ||½ ||½||1 ||5½ ||21.50 || 2353 || +10
|-
| 4 || align=left| ||2220 ||0 ||½ ||½ ||* ||1 ||½ ||1 ||0 ||1 ||1 ||5½ ||20.25 || 2378 || +20
|-
| 5 || align=left| ||2275 ||0 ||0 ||1 ||0 ||* ||½ ||½ ||1 ||0 ||1 ||4 || || 2256 || -2
|-
| 6 || align=left| ||2391 ||0 ||½ ||0 ||½ ||½ ||* ||0 ||1 ||0 ||1 ||3½ ||13.50 || 2203 || -22
|-
| 7 || align=left|||2320 ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||1 ||* ||1 ||1 ||0 ||3½ ||11.00 || 2211 || -13
|-
| 8 || align=left| ||2285 ||0 ||0 ||½ ||1 ||0 ||0 ||0 ||* ||1 ||½ ||3 ||      || 2173 || -13
|-
| 9 || align=left| ||1935 ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||1 ||0 ||0 ||* ||0 ||2½ ||10.25 || 2165 || +16
|-
| 10 || align=left| ||2258 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||½ ||1 ||* ||2½ ||7.50 || 2130 || -15
|}

Середній Ело: 2292

2010 
 {| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ Чем. США (Жінки) Сент Луїс 2010
! !! Player !! Rating !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 0 !! Points !! TB !! Perf. !! +/-
|-
| 1 || align=left| || 2476 ||* ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||8 ||      || 2650 || +14
|-
| 2 || align=left| ||2470 ||½ ||* ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||7½||28.25 || 2569 || +10
|-
| 3 || align=left| ||2310 ||0 ||½ ||* ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||7½||25.75 || 2587 || +30
|-
| 4 || align=left| ||2319 ||0 ||0 ||0 ||* ||½ ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||4½||11.25 || 2307 || -2
|-
| 5 || align=left| ||2265 ||0 ||0 ||0 ||½ ||* ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||4½||11.25 || 2312 || +6
|-
| 6 || align=left| ||2343 ||½ ||0 ||0 ||1 ||0 ||* ||0 ||½ ||1 ||1 ||4 ||12.00 || 2266 || -10
|-
| 7 || align=left| ||2236 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||* ||1 ||0 ||1 ||4 ||12.00 || 2277 || +4
|-
| 8 || align=left|||2317 ||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||* ||1 ||1 ||3 ||      || 2187 || -16
|-
| 9 || align=left| ||2160 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||* ||½ ||1½||      || 2045 || -11
|-
| 10 || align=left| ||2182 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||* ||½||      || 1830 || -24
|}

Середній Ело: 2307

Див. також 
 Відкритий чемпіонат США з шахів серед жінок
 Чемпіонат світу з шахів серед жінок
 Чемпіонат США з шахів

Примітки

Посилання 
 United States Chess Federation (official website, retrieved 21 May 2007)
 Video of final game of the 2008 championship

Шахові змагання у США
Національні чемпіонати з шахів
Жіночі шахові змагання